Zoom est un mot anglais. Le zoom d'un appareil photo ou d'une caméra est un objectif à focale variable. Le « travelling optique » est l'effet cinématographique obtenu en manipulant le zoom d'une caméra. Cet effet est parfois appelé improprement, « zoom », « zoom avant » ou « zoom arrière ».

Zoologie 
Le zoom est le féminin de zopiok, un animal hybride issu du croisement d'un zébu et d'un yack.

Géographie 

 Zoom est un ruisseau néerlandais du Brabant-Septentrional.
 ZOOM Erlebniswelt est un parc zoologique allemand.
 Berg-op-Zoom est une ville des Pays-Bas.

Journaux 

 Zoom, un magazine français de photographie (1970-... ?) (au moins jusqu'en  (numéro 167) d'après ma collection mais rien n'annonce dans l'édito du 167 la disparition prochaine du magazine. Le dernier "vrai" numéro de Zoom dans son style inimitable depuis 20 ans serait alors le numéro 159).
 Zoom, une revue française de bande dessinée (1967-1969)

Émission de télévision 

 Zoom, magazine français d'actualité diffusé de 1965 à 1968.

Logiciel 
 Zoom est un service de la société Zoom Video Communications, pour des visioconférences.

Compagnies et marques 

 Renault Zoom est une voiture du constructeur Renault.
 Zoom Airlines était une compagnie aérienne canadienne.
 Zoom est une marque japonaise spécialisée notamment dans les effets pour instruments de musique.
 Zoom est une société japonaise de développement de jeu vidéo.
 Le réseau de transports en commun de Chalon-sur-Saône s'appelle Zoom.

Titres d'œuvres 

 Zoom! est un jeu vidéo sorti en 1988.
 Zoom : L'Académie des super-héros est un film américain de 2006 de Peter Hewitt avec Tim Allen
 Zoom est un album d'Electric Light Orchestra sorti en 2001.
 Zoom est un album de Rachid Taha sorti en 2013.
 Zoom est un super-vilain de l'univers de DC Comics

Divers 
 Zoom fatigue